Jerzy Tomaszewski (1872–1955) – polski dyplomata w służbie dyplomatycznej i konsularnej Imperium Rosyjskiego (1893–1917) i II Rzeczypospolitej (1918–1930)
 Jerzy Tomaszewski (1924–2016) – fotograf
 Jerzy Tomaszewski (1925–2013) – chemik, profesor
 Jerzy Tomaszewski (1930–2014) – historyk, profesor
 Jerzy Tomaszewski (1932–2011) – dziennikarz
 Jerzy Tomaszewski (zm. 2017) – transfuzjolog
 Jerzy Tomaszewski – redaktor Programu I Polskiego Radia, współtwórca „Sygnałów Dnia”

Przypisy